Jacket steht für:
 The Jacket, Filmtitel
 Red Jacket, Indianerhäuptling
 Jacket (Gründung), eine Tragkonstruktion für Offshorebauwerke
 Tarierweste für Taucher

Siehe auch:
 Jackett